Hinterndobl ist der Name folgender Orte:

 Hinterndobl (Stubenberg), Ortsteil der Gemeinde Stubenberg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Hinterndobl (Gemeinde Dorf), Ortschaft der Gemeinde Dorf an der Pram, Bezirk Schärding, Oberösterreich

Hinterndobl ist der Name folgender Bauwerke:

 Schloss Hinterndobl, Schloss in der Gemeinde Dorf an der Pram, Bezirk Schärding, Oberösterreich